Сан Педро Чолула има више значења:

 Сан Педро Чолула (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Педро Чолула (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Педро Чолула (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику